Camarguensi – abitanti di Camargo (Brasile)
Camarguensi – abitanti di Doutor Camargo